Гавриил Окунев:
 Окунев, Гавриил Афанасьевич (1699—1781) — русский кораблестроитель петровской эпохи, обер-сарваер флота, генерал-майор.
 Окунев, Гавриил Семёнович (1785—1843) — российский военачальник, генерал-майор, участник Наполеоновских войн.